Antoinette Destrem (1881-1942), peintre française ;
 Casimir Destrem (1844-1907), peintre français ;
 Hugues Destrem (1754-1804), révolutionnaire et homme politique français ;
 Jean Destrem (1875-1914), peintre français.